Радович — українське, сербське, чорногорське прізвище, утворене від давньослов'янського особового імені Радослав/Радислав, також Радомил/Радимир (зменшені форми — Рад, Радко, Радим, Радило).

Носії 
 Амфілохій (Радович) — єпископ Сербської православної церкви
 Ана Радович — чорногорська гандболістка
 Мирослав Радович — сербський футболіст
 Никола Радович — югославський футболіст

Примітки